Lembu (plaats), plaats in Indonesië
 Lembu (geslacht), kevergeslacht